Чемпионат Кипра по футболу 1972/73 — 35-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 14 команд. Победителем турнира стал клуб «АПОЭЛ» из Никосии. Чемпион предыдущего сезона «Омония» из Никосии принимал участие в чемпионате Греции 1972/1973, в котором занял 18-е место.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1972/1973
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1972 году
Спорт на Кипре в 1973 году